Роджер Федерер — победитель турнира

Энди Роддик защищал свой прошлогодний титул, но уступил в третьем раунде.

Посев 
Первые восемь сеянных начинают турнир со второго раунда.

 ' Роджер Федерер (Титул)
  Рафаэль Надаль (Второй раунд, отказ)  Энди Роддик (Третий раунд)
  Новак Джокович (Второй раунд)
  Николай Давыденко (Полуфинал)
  Фернандо Гонсалес (Второй раунд)
  Томми Робредо (Второй раунд)
  Ришар Гаске (Второй раунд, отказ)

<li>  Джеймс Блейк (Финал)
<li>  Томаш Бердых (Третий раунд)
<li>  Иван Любичич (Второй раунд)
<li>  Томми Хаас (Первый раунд)
<li>  Михаил Южный (Второй раунд)
<li>  Энди Маррей (Первый раунд)
<li>  Гильермо Каньяс (Первый раунд)
<li>  Давид Феррер (Четвертьфинал)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 Сетка основного турнира  
 Сетка квалификации  

Cincinnati Masters 2007